Peder Skram har flere betydninger:
 Peder Skram – tidligere dansk admiral i 1500-tallet
 Kystforsvarsskibet Peder Skram – kendt fra Flådens sænkning 29. august 1943.
 Peder Skram-klassen – skibsklasse i det danske søværn
 F352 Peder Skram – tidligere dansk orlogsfartøj

Se også 
 Peder Skram (skib) - flere andre skibe